Mehringdamm (metrostation) - metrostation gelegen aan onderstaande straat
 Mehringdamm (straat) - straat in Berlijn